Ко́бра — многозначный термин.
 Кобра — традиционное название некоторых ядовитых змей из семейства аспидов.

Топонимы 
Кобра — название нескольких населённых пунктов в России:
 Кобра — село в Даровском районе Кировской области.
 Кобра — посёлок в Нагорском районе Кировской области.
Кобра — название населённого пункта в Эстонии:
 Кобра — деревня в волости Пыхья-Пярнумаа уезда Пярнумаа.

Гидронимы 
 Кобра — река, правый приток Вятки.
 Кобра — река в Кировской области России, правый приток Моломы.

Фильмы и сериалы 
 «Кобра» — американский кинофильм 1925 года.
 «Кобра» — индийский кинофильм 1972 года.
 «Кобра» — американский кинофильм 1986 года.
 «Кобра» — американский телесериал, выходивший с сентября 1993 по май 1994 гг. В главной роли Майкл Дудикофф.
 «Кобра-2: Антитеррор» — 18-и серийный боевик (Россия, 2001 о буднях элитного засекреченного подразделения «Кобра» («Команда быстрого реагирования)», созданный И. Апасяном и Ю. Кузьменко, — преемник сериала «Маросейка, 12».
 «Кобра. Чёрная кровь» — 2-серийный российский фильм 2001 года о деятельности «Кобры» («Команды быстрого реагирования)», режиссёров О. Басовой и В. Басова-мл.
 «Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei» — немецкий сериал о криминальной полиции автобана.

Подразделения специального назначения 
 EKO Cobra — спецподразделение министерства внутренних дел Австрии
 «Кобра» — батальон специального назначения полиции Индии
 Кобра — горнострелковый батальон внутренних войск МВД Украины
 Кобра — мобильная группа ДГАИ МВД Украины

Вооружение и техника 
 Otokar Cobra — колёсный бронетранспортёр турецкого производства.
 Кобра — российский малогабаритный теплопеленгатор военного назначения
 Кобра — 160-мм танковый управляемый реактивный снаряд
 Кобра — прибор управления артиллерийским танковым огнём 1А23
 ЭКП «Кобра» — электронный коллиматорный прицел производства ОАО «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“» (Россия)
 Кобра — универсальный боевой модуль для бронетехники производства компании «ZTS — Special, a.s.» (Словакия)
 «Кобра» — российский самоходный разведывательно-ударный робототехнический комплекс
 COBRA — швейцарско-германский ПТРК
 9М112 «Кобра» — 125-мм комплекс управляемого танкового вооружения 9К112 [AT-8 Songster]
 ПП-90 «Кобра» — российский пистолет-пулемёт производства тульского КБП
 «Кобра» — спортивная модификация украинского пистолета «Форт-17»
 Bell AH-1 Cobra — американский ударный вертолёт.
 Colt Cobra — американский короткоствольный револьвер.
 Кобра (фигура высшего пилотажа) — фигура высшего пилотажа.

Прочее 

Кобра — устройство для удаления скрепок, установленных степлером
 Кобра (криптосистема)
 «КОБРА», или «КоБрА» — европейское авангардистское движение, активное в 1949—1952 гг.
 «Кобра» — сочленённый трамвайный вагон, переделанный из вагонов трамвая Tatra Т3.
 Кобра — инструмент для механической прочистки канализации.
 Кобра — острая приправа, иногда на Юге Казахстана называется как Чертополох (приправа) (вариант аджики)
 Кобра (спассистема)
 Кобра (футбольный клуб)
 Спецотряд «Кобра 11»: Полицейский Армагеддон — компьютерная игра 2006 года.
 Спецотряд «Кобра 11»: Дорожный патруль — компьютерная игра 2007 года.
 «Коброй» за сходство с капюшоном змеи в обиходе зовётся мощный уличный фонарь характерной конструкции с овальным плафоном и ртутной либо натриевой лампой, надевающийся на наклонный конец столба.
 Cobra — прозвище ливанского боевика фалангиста Роберта Хатема, полученное из-за пристрастия к револьверу Colt Cobra.

Примечания